W Rumunii
 Neagra – wieś w okręgu Arad, w gminie Dezna
 Neagra – wieś w okręgu Marusza, w gminie Lunca Bradului
 Neagra – wieś w okręgu Neamț, w gminie Tașca